Spire steht für:
 Chicago Spire, Hochhaus in Chicago
 Warsaw Spire, Bürohochhaus in Warschau
 Spire Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Spire, französischer Name von Exuperius von Toulouse († um 410), französischer Geistlicher, Bischof von Toulouse
 Spire, historische Schreibweise für Speyer, Stadt in Rheinland-Pfalz
 Spire Space Services / Spire Global Inc., ein Weltraumtechnikunternehmen, Kalifornien

The Spire steht für:
 The Spire, Monument in Dublin, Irland
 The Spire (Aldermen Islands), eine Insel der Inselgruppe The Aldermen Islands in Neuseeland
 The Spire (Grahamland), Felsnadel im Grahamland, Antarktika
 The Spire (Viktorialand), Felsnadel im Viktorialand, Antarktika
 The Spire, Originaltitel von Der Turm der Kathedrale, Roman von William Golding (1964)

Siehe auch:
 In-Spire, Zeitschrift für Sozialwissenschaften
 St-Spire (Corbeil-Essonnes), Kirche in Corbeil-Essonnes, Département Essonne, Frankreich
 Julian von Speyer (auch Julien de Spire, † um 1250), Ordensgeistlicher und Musiker